Delisch bezeichnet:

 Delisches Problem, siehe Würfelverdoppelung
 Attischer Seebund (auch: Delisch-Attischer oder Attisch-Delischer Seebund)

Siehe auch:
 Delos